Cypros was de vrouw van Antipater, de gouverneur van Idumea. Zij is vooral bekend geworden als de moeder van Herodes de Grote

Cypros stamde uit een vooraanstaande familie binnen de Nabateese aristocratie. Het huwelijk illustreert de vriendschappelijke betrekkingen die er bestonden tussen Antipater en de Nabateese vorst Aretas III.

Antipater en Cypros kregen vijf kinderen: Phasaël, Herodes, Jozef, Pheroras en Salomé.

Toen Herodes eenmaal vazalkoning was over Palestina, bewees hij zijn moeder eer door zijn fort Cypros naar haar te noemen.

Stamboom

Noten 

Herodianen
Persoon in de 1e eeuw v.Chr.